Csehország
 Líšťany, település az Észak-plzeňi járásban
 Líšťany, település a Lounyi járásban